Nord-nord-oest, punt cardinal de la rosa dels vents de 16 punts
 nno també és el codi ISO 639-3 del nynorsk, un dels dos estàndards de la llengua noruega